

Toponyme 

 Camembert, commune française de l’Orne.

Appellations d'origine 
Beaucoup de fromages sont appelés « camembert » :
 camembert est le nom générique donné à des fromages industriels fabriqués en France et dans le monde entier ;
 camembert de Normandie, est un camembert répondant à un cahier des charges strict, protégé par une appellation d'origine contrôlée (AOC) française (dans l'Union Européenne une appellation d'origine protégée, AOP). C'est un fromage transformé dans la Normandie avec du lait cru produit dans la Normandie ;
 camembert au calvados, fromage fabriqué en Normandie (non protégé par une AOP).
 camembert fermier est un fromage français fabriqué dans des fermes laitières.

Culture 
 En cyclisme, le Paris-Camembert est une course semi-classique française qui relie la ville de Magnanville à celle de Vimoutiers.
 En musique, Camembert électrique est le troisième album du groupe de rock Gong.
 En statistiques, le terme « diagramme en camembert » s’emploie couramment pour désigner un diagramme circulaire en raison de la forme similaire à celle du fromage.
 Camembert est l’appellation familière des pions du jeu Trivial Pursuit (de forme ronde, qu’on remplit avec des petits triangles ressemblant à des morceaux de camembert).
 Ce mot est aussi employé comme expression bien connue dans les cours de récréation : « Ferme ta boîte à camembert » (familier et enfantin ; termes désignant la bouche), euphémisme pour éviter de dire « gueule ».